Fairmont kan syfta på,

Geografi

Kanada
Fairmont Creek
Fairmont Hot Springs
Fairmont Hot Springs Airport – en flygplats
Fairmont Mountain
Fairmont Ridge

USA
Fairmont, Illinois
Fairmont, Minnesota
Fairmont, Nebraska
Fairmont, North Carolina
Fairmont, Oklahoma
Fairmont, West Virginia